Граф Са́вва Луки́ч Рагузи́нский-Владиславич (; 16 января 1669, Рагуза — 17 июня 1738, мыза Матокса, Санкт-Петербургская губерния) — рагузский и русский негоциант, состоявший на русской дипломатической службе, православный. Возглавлял русское посольство в Китай, основал город Троицкосавск, ныне Кя́хта. Известен также как автор сочинений на экономические темы. .

Биография 
Принадлежал к сербскому дворянскому роду из Рагузской республики (отсюда прозвище «Рагузинский»). В юношеские годы занимался торговлей во Франции, Испании и Венеции.

Российскую дипломатическую службу начал в Константинополе, где выполнял неофициальные поручения В. В. Голицина и Е. И. Украинцева. Впервые посетил Москву в 1703 году; Пётр I выдал ему жалованную грамоту на десять лет, которой предоставил право свободной торговли в России с уплатой пошлины наравне с русскими купцами, монополию на продажу в течение трёх лет лисьего меха из Сибирского приказа, право ввозить в Россию и вывозить из неё товары. Тайный агент украинского гетмана И. Мазепы в Турции (1703—1708).

Обосновался в Москве с 1708 года. Инициировал чеканку в России разменной медной монеты. В 1710 году получил чин надворного советника. В 1711 году был представителем России в Черногории и Молдавии; поддерживал идею Прутского похода с целью освобождения славян Балканского полуострова от турецкого ига. В 1711 году был пожалован титулом графа от Рагузской республики.

В качестве представителя Петра I вёл переговоры в Риме и Венеции (1716—1722). В 1720 году Антонио Вивальди посвятил ему оперу La verità in Cemento (RV 739). По поручению Петра I заказал в Италии скульптуры для Летнего сада, отправил в Санкт-Петербург итальянских специалистов, а также инструменты и приборы для мастерской Петра. Получил в подарок от папы античную статую Венеры Таврической (ныне хранится в Эрмитаже).

В 1725 году был назначен полномочным послом России в Цинском Китае, выполнил свою миссию (Посольство Владиславича) с высоким искусством, заключив вначале Буринский трактат, а затем, на его основании, Кяхтинский договор.

По возвращении в 1728 году в Петербург был награждён орденом Святого Александра Невского и произведён в действительные статские советники. Составил для российского правительства подробную записку о Цинской империи. Позднее участвовал в различных переговорах и обсуждениях проблем российско-цинской торговли.

Умер  года на мызе Матокса и был похоронен  в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, на стене которой в память о нём (24 сентября 2010) повешена памятная доска. Первый памятник Рагузинскому был установлен (июнь 2011) в Шлиссельбурге.

Семья 
Женат дважды:
 первая жена, в монашестве -- Феофания († 18 января 1726), погребена в С-Петербурге в Александро-Невской лавре. Семья проживала в собственном доме в С-Петербурге на Дворцовой набережной, рядом с домом графа Ф. М. Апраксина. Впоследствии оба дома вошли в состав Зимнего дворца;
 около 1718 года женился в Венеции на Вергилии Тревизани, дочери венецианского нобиле Камилла Травизани; после смерти мужа она жила в Венеции.

От 1-го брака был бездетный сын, постригся в монахи, от второго брака -- три дочери, которые умерли в малолетстве.

Духовное завещание 
Завещание написано Саввой Лукичём (22 апреля 1738). Пережив своих детей, он продал (1737) малороссийские маетности, подаренные ему Петром I Алексеевичем, своему племяннику, графу Гавриле Ивановичу. Лифляндские маетности продал (1738) вице-президенту юстиц-коллегии камер-юнкеру барону Менгдену. Оставшиеся маетности в С-Петербургском уезде и имущество завещал другому племяннику, единственному наследнику, графу Моисею Ивановичу. В этом завещании граф Савва Лукич не забыл поручить своему наследнику отправить в Сербию два ящика славянских церковных книг: один ящик в Требинский монастырь, что при Кастельникове, а другой ящик в Житомысльский монастырь, что при Плеяли. Также он заказал сделать в Москве серебряные сосуды, крест, паникадило и иную церковную утварь для отсылки в Сербскую Святую церковь, что при Кастельникове и на Топлах, в поминовение души его.

Примечания

Литература 
 
 
 Дёмин Э. В. Соратники Петра I в Забайкалье // Молодёжь Бурятии. — 1978, 14 февраля. — С. 22.
 Павленко Н. И. Савва Лукич Владиславич-Рагузинский // Сибирские огни. — 1978. — № 3. — С. 155—158.
 Павленко Н. И. Савва Лукич Владиславич-Рагузинский // Вокруг трона. — : Мысль, 1998. — 864 с. (Всемирная история в лицах). — С. 439—486. ISBN 5-244-00904-4.
 Майданская Н. Советы премудрости Саввы Рагузинского : Русско-сербскому государственному деятелю посвящается // Библиотека. — 2011. — № 10. — С. 61-63.
  [Изложение сведений о С. Л. Рагузинском-Владиславиче из монографии — ]
 Русско-китайские отношения в XVIII веке : Материалы и документы. — : Наука, 1990.
 А. Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Т. I. Изд. 2-е. — : Типогр. А. С. Суворина, 1895. — С. 108—109.

Ссылки 
 

Сподвижники Петра I
Персоналии:Бурятия
Послы России в Молдавии
Послы России в Черногории
Послы Российской империи в Китае
Исследователи Сибири
Исследователи Азии
Основатели городов